Le Plateau de Diesse ist der Name eines Fusionsprojekts am Tessenberg, Kanton Bern, Schweiz.

Die am Abhang des Chasseral gelegene Region Montagne de Diesse liegt westlich der Stadt Biel und besteht aus den zwei Gemeinden Plateau de Diesse und Nods. 

Am 11. März 2012 verhinderte das Nein der Stimmberechtigten von Nods die Umsetzung des Fusionsprojekts. In Prêles, Diesse und Lamboing stimmte eine Mehrheit der Abstimmenden dem Vorhaben zu. Diese drei Gemeinden fusionierten auf den 1. Januar 2014 zur neuen Gemeinde Plateau de Diesse.

Weblink
Offizielle Website des Fusionsprojekts

Kommunalpolitik (Schweiz)
Politik (Kanton Bern)